Должность лейтенант-губернатора канадской провинции Саскачеван появилась вместе с образованием провинции 1 сентября 1905 года в результате отделения от Северо-Западных территорий.
Ниже представлен список лейтенант-губернаторов Саскачевана.

Лейтенант-губернаторы Саскачевана (с 1905 года)

См.также 
 Лейтенант-губернатор Саскачевана

Комментарии

Примечания

Ссылки